Prince of Persia – serie di videogiochi
Prince of Persia – videogioco del 1989
Prince of Persia – videogioco del 2008